Войськовой сельский совет () — входит в состав
Солонянского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Войсковое.

Населённые пункты совета 
 
 с. Войсковое 
 с. Вовниги 
 с. Гроза 
 с. Калиновка 
 с. Петро-Свистуново

Примечания